Reiboldt ist der Name von:

 Mangoldt (Adelsgeschlecht), osterländisches Adelsgeschlecht
 Reibold (Adelsgeschlecht), böhmisches Adelsgeschlecht

Reiboldt ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ferdinand von Reiboldt († 1799), kurfürstlich-sächsischer Amtshauptmann des Vogtländischen Kreises und Rittergutsbesitzer.
 Hans Karl von Mangoldt-Reiboldt (1896–1971), deutscher Jurist und Industrie-Manager 
 Ursula von Mangoldt-Reiboldt (1904–1987), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Verlegerin